Elatobium är ett släkte av insekter som beskrevs av Alexandre Mordvilko 1914. Elatobium ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Elatobium